

Astronomia
 13850 Erman – asteroide della fascia principale

Persone
 Adolf Erman – egittologo tedesco
 John Erman – regista statunitense
 Kristina Erman – calciatrice slovena